Jemmapes est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Jemmapes puis Jemappes, est une ancienne commune de Belgique, aujourd’hui section de Mons ;
  Jemmapes, ancien département français nommé d’après la bataille de Jemappes ;

 Jemmapes, ancien nom d'Azzaba, commune située dans la Wilaya de Skikda, avant l'indépendance de l'Algérie.

Histoire 
 Bataille de Jemmapes, bataille qui a eu lieu à Jemmappes entre l'Autriche et la France le .

Marine 
 , nom de plusieurs navires de la marine française.